Albert Smith peut désigner :
 Albert James Smith (1822-1883), homme politique canadien ;
 Albert E. Smith (1874-1958), réalisateur, producteur, acteur et scénariste anglais ;
 Albert Charles Smith (1906-1999), botaniste américain.